Jatisampurna (plaats), een plaats in Indonesië
Jatisampurna (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië